Eadnoth est un nom anglo-saxon notamment porté par :

 Eadnoth le Jeune (mort en 1016), abbé d'Abingdon puis évêque de Dorchester ;
 Eadnoth II (mort en 1049), évêque de Dorchester ;
 Eadnoth Wine (mort après 1019), évêque de Crediton ;
 Eadnoth le Connétable (mort en 1068), grand propriétaire terrien.